Федосеенко: фамилия.

Известные носители 
 Федосеенко, Ольга Александровна (1978) — российская дзюдоистка.
 Федосеенко, Павел Фёдорович (1898—1934) — военный пилот-аэронавт, командир экипажа стратостата «Осоавиахим-1».
 Федосеенко, Светлана Александровна (1983) — российская самбистка и дзюдоистка.

Другое

Суда 
 Федосеенко (канонерская лодка) — волжский буксирный пароход, канонерная лодка во время Сталинградской битвы.

См. также